Redel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Andreas Redel (1664–1730), Theologe und geistlicher Dichter
 Kurt Redel (1918–2013), deutscher Flötist und Dirigent
 Martin Christoph Redel (* 1947), deutscher Komponist und Hochschullehrer

Redel ist der Name folgender Ortschaften:
 Redel, deutscher Name von Redło (Połczyn-Zdrój)
 Redel (französisch Radelange), Ortsteil von Martelingen, Provinz Luxemburg, Belgien

Siehe auch:
 Redl
 Rädel